Le patronyme néerlandais  ou  renvoie vers une provenance : une digue (du nl. dijk).

Variantes:
 Dijk, , Van den Dijk, Van Dijke
 Van Dyk, Van den Dyk, 
 Van Dyc
 Dijck, Dijks, Dijcks
 , Van Dijcke, Van den Dijck, Van den Dijcke
 , Van Dycke, Van den Dyck, Van den Dycke
 , Dycke, den Dyck, den Dycke
 Deyck, Van Deyck, Van den Deyck, Van Deijck
 Van Dicke
 Wanduicq
 Tendyck

 Ernst van Dyk (1973-), un compétiteur sud-africain en fauteuil roulant et en vélocimane ;
 Joost van Dyk (ou Dyke), un corsaire hollandais qui a donné son nom à l'île Jost Van Dyke ;
 Maks van Dyk (1992-), un joueur sud-africain de rugby à XV évoluant avec le Stade toulousain depuis 2016 ;
 Paul van Dyk (1971-), un disc jockey et compositeur allemand.

Notes et références